Carpa, como nombre común, puede referirse a las siguientes especies de peces:

 Carassius auratus, carpa dorada.
 Cirrhinus molitorella, carpa de fango.
 Ctenopharyngodon idella, carpa china.
 Cyprinus carpio, carpa común.
 Dionda argentosa, carpa de manantial.
 Dionda diaboli, carpa diabla.
 Dionda episcopa, carpa manchada.
 Dionda melanops, carpa manchada.
 Evarra bustamantei, carpa xochimilca.
 Evarra eigenmanni, carpa verde.
 Evarra tlahuacensis, carpa de Tláhuac.
 Gila brevicauda, carpa colicorta.
 Gila conspersa, carpa de Mayrán.
 Gila ditaenia, carpa sonorense.
 Gila elegans, carpa elegante.
 Gila eremica, carpa del desierto.
 Gila intermedia, carpa del Gila.
 Gila minacae, carpa cola redonda mexicana.
 Gila modesta, carpa de Saltillo.
 Gila nigrescens, carpa de Chihuahua.
 Gila pulchra, carpa del Conchos.
 Gila purpurea, carpa púrpura.
 Hybognathus amarus, carpa Chamizal.
 Hypophthalmichthys molitrix, carpa plateada.
 Hypophthalmichthys nobilis, carpa cabezona.
 Lebiasina uruyensis, carpa criolla.
 Macrhybopsis aestivalis, carpa pecosa.
 Megalobrama amblycephala, carpa de Wuchang.
 Mylopharyngodon piceus, carpa negra.
 Piabucina erythrinoides, carpa Criolla.
 Piabucina unitaeniata, carpa criolla.